Bartłomiej Graczak (ur. 20 marca 1991 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski dziennikarz telewizyjny i radiowy, związany ze stacjami z grupy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W przeszłości związany z Informacyjną Agencją Radiową, Telewizją Republika, Radiem Eska, Radiem WAWA oraz Akademickim Radiem Kampus.

Życiorys

Wykształcenie 
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (licencjat – 2013, magister – 2017). W latach 2011–2015 członek stowarzyszenia Młodzi Dla Polski.

Kariera dziennikarska 
Podczas studiów reporter i prowadzący Akademickiego Radia Kampus. Następnie pracował w Radiu WAWA, Radiu ESKA oraz Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. W latach 2013–2016 reporter i prezenter w Telewizji Republika, prowadzący programu informacyjnego "Dzisiaj". Był także współprowadzącym oraz pomysłodawcą programu „Magazynek opinii”. Od 2016 reporter Wiadomości TVP1, a następnie prezenter serwisów informacyjnych TVP Info, prowadzący programów publicystycznych „Minęła20” oraz „Minęła8”, gospodarz programu „Twój wybór” TVP3. Od 30 listopada 2020 współprowadzący porannej audycji „Salon polityczny Trójki” nadawanej w Programie 3 Polskiego Radia od poniedziałku do piątku o godz. 8:45. Od października 2021 prowadzący programu „Trójkowy komentarz dnia”, wywiadów w trakcie popołudniowego pasma w Programie 3 Polskiego Radia. Od maja 2022 prowadzący w Programie 3 Polskiego Radia niedzielnych wydań „Śniadania w Trójce” z udziałem ekspertów.

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Polscy dziennikarze radiowi
Osobowości telewizyjne związane z TVP
Urodzeni w 1991
Polscy dziennikarze telewizyjni
Ludzie urodzeni w Ostrowcu Świętokrzyskim